Билык — украинская фамилия.

Известные носители 
 Билык, Алексей Дмитриевич — российский юрист. Советник государственной гражданской службы третьего класса. Главный государственный таможенный инспектор. Предприниматель и благотворитель.
 Билык, Альфред (1889—1939) — польский юрист. Воевода тарнопольский и львовский.
 Билык, Анатолий Петрович (1928—2015) — советский и казахстанский скульптор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.
 Билык, Богдан Васильевич (1931—2014) — советский и украинский лесовод.
 Билык, Виктор Данилович (1936—2015) — советский и российский военный деятель, заместитель начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (1984—1993) — начальник Центрального командного пункта (1984—1988), генерал-лейтенант в отставке.
 Билык, Джефф (род. 1977) — американский футболист и тренер.
 
 Билык, Ирина Николаевна (род. 1970) — советская и украинская певица, композитор и поэт-песенник, телеведущая. Народная артистка Украины.
 Билык, Ириней (род. 1950) — греко-католический священник, епископ Бучачский (2000—2007), каноник папской базилики Санта-Мария-Маджоре с 2007 года.
 Билык, Катрина (род. 1959) — сенатор Австралии от штата Тасмания с 2008 года.
 Билык, Лешек (1919—2006) — польский офицер. Один из руководителей польского землячества в Бразилии.
 Билык, Максим Валерьевич (род. 1990) — украинский футболист.
 Билык, Никола (род. 1996) — австрийский гандболист.
 Билык, Николай Ильич — советский и украинский скульптор.
 Билык, Николай Николаевич (род. 1967) — телепродюсер, лауреат премии ТЭФИ, член Академии российского телевидения.
 Билык, Сергей (род. 1970) — украинский и австрийский гандболист.
 Билык, Роман Витальевич (род. 1977, псевдоним — Рома Зверь) — российский музыкант, композитор, актёр, основатель группы «Звери».

См. также 
 Банда братьев Билык